

Biografia

Carriera
Nel 1978 si è laureato con lode in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania e nel 1982 ha ottenuto il dottorato di ricerca in farmacologia presso l'Università di Utrecht. Dal 1982 al 1984 ha lavorato presso varie università, tra cui quella di Szeged in Ungheria, l'Istituto Weizmann in Israele e il dipartimento di psichiatria dell'Università di Chapel Hill, prima di tornare nell'ateneo di origine.

Dal 2001 è ordinario di farmacologia all'Università di Catania; qui aveva diretto il centro di farmacologia oculare dal 1986 e quello di neuropsicofarmacologia dal 1992. Dal 2000 era già stato indicato come membro della commissione unica per il farmaco presso il ministero della salute. Dal 2002 al 2013 ha coordinato il dottorato di ricerca in neurofarmacologia dell'ateneo catanese e nel 2014 è stato eletto direttore del dipartimento di scienze biomediche e biotecnologiche.

Dal 2004 al 2010 è stato membro del comitato tecnico-scientifico dell'AIFA fino a diventarne membro per il comitato prezzi e rimborso.

Attività scientifica 
Membro della Società Italiana di Farmacologia e di diverse società scientifiche internazionali nell'ambito delle neuroscienze e della farmacologia oculare, dal 2012 al 2014, è stato presidente della "Federation of European Pharmacological Societies" (EPHAR). Attualmente è Presidente dell'IT-ARVO il ramo italiano della società scientifica internazionale "Association for Research in Vision and Ophthalmology" (ARVO), e della "Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics"(AOPT)..

È inventore di diversi brevetti ed autore di oltre 500 pubblicazioni su riviste peer-reviewed .

Vicende giudiziarie
Nel giugno 2019, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria denominata "Università bandita", è stato indagato dalla Procura per aver truccato l'esito di diversi concorsi pubblici. Fu temporaneamente sospeso dal ruolo di docente insieme agli altri nove docenti dello stesso ateneo, ugualmente coinvolti, sino alla conclusione del procedimento giudiziario, che si è concluso nell'ottobre dello stesso anno con la sua riammissione a pieno titolo alla cattedra. Successivamente è stato nominato presidente del CERD (Centro di Ricerca e Consultazione su HTA e Discipline regolatorie del Farmaco).

Note

Collegamenti esterni

Professori dell'Università degli Studi di Catania
Professori dell'Università di Seghedino
Studenti dell'Università di Catania
Studenti dell'Università di Utrecht